Секутьево — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Слепнёвской волости.

Расположена в 22 км к югу от райцентра Кунья и в 6 км к северу от волостного центра Слепнёво.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляла 35 жителей.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Морозовской волости с центром в деревне Слепнёво.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района